Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 301001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 26 lipca 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

301001-301100

301101-301200

301201-301300

301301-301400

301401-301500

301501-301600

301601-301700

301701-301800

301801-301900

301901-302000

Przypisy 

Lista planetoid 301001-302000